Мимми:

 Мимми, Марчелло — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Мимми из Мухоса — комедийный фильм финского режиссёра Йорма Нортимо, вышедший в 1952 году.